Іванусів Іванна — митець-керамік. 
 Іванусів Олег Володимир — науковець, громадський діяч. 

Українські прізвища
Прізвища на -ів